Outcast Islands kan syfta på:
 Outcast Islands, Antarktis – öar i Antarktis
 Outcast Islands, Nunavut – öar i Kanada